

Cinema
 Henriette (La Fête à Henriette) – film del 1952 diretto da Julien Duvivier

Geografia
 Henriette – città della Contea di Pine, Minnesota

Onomastica
 Henriette – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Enrichetta

Persone
 Achille Henriette – calciatore seychellese
 Steve Henriette – calciatore seychellese

Pagine correlate
Henrietta